Zapotillo steht für:

 Zapotillo (Ecuador), Ort in der Provinz Loja in Ecuador
 Kanton Zapotillo, Kanton in der Provinz Loja in Ecuador
 Zapotillo (Panama), ein Corregimiento im Distrikt Las Palmas der Provinz Veraguas in Panama

Siehe auch:
 El Zapotillo